Флю́енс — физическая величина, интеграл по времени от плотности потока частиц или энергии. Иногда используется синонимичный термин «перенос».

Флюенс частиц 

Флюенсом частиц в случае пучка частиц называют отношение числа частиц , пересёкших перпендикулярную пучку элементарную площадку  за данный промежуток времени, к площади этой площадки. В случае диффузного поля частиц, флюенс в точке определяется как отношение числа частиц, проникших в элементарную сферу с центром в этой точке, к площади поперечного сечения этой сферы.

 

Единицы измерения — м−2 (СИ), см−2 (СГС). 1 м−2 — такой флюенс, при котором в объём сферы с площадью поперечного сечения 1 м² попадает одна частица.

Мощность флюенса частиц (плотность потока частиц) определяется как производная по времени от флюенса, накопленного за время :

Примеры применения 
Флюенс применяется в радиационном материаловедении, активационном анализе, радиобиологии и радиационной медицине. Так, в НРБ-99/2009 используются пересчётные коэффициенты от флюенса моноэнергетичных фотонов, электронов и нейтронов к эффективной и эквивалентной дозе. Для различных материалов, использующихся в ядерных реакторах, устанавливаются предельные допустимые флюенсы нейтронов, превышение которых вызывает радиационные повреждения.

Понятие  «флюенс» электронов и/или дырок используется в микроэлектронике в контексте испытаний стойкости диэлектрика в МОП-структурах к длительному пропусканию тока. Для домноженного на элементарный заряд флюенса, вызывающего пробой, принято обозначение , от , Кл/см2).

Флюенс энергии 
Относительно реже используется флюенс энергии — количество энергии, перенесённой частицами через элементарную площадку, перпендикулярную пучку (для случая пучка), или через поверхность элементарной сферы (для случая диффузного поля частиц). Эта величина измеряется в Дж/м², эрг/см² и т.п. В контексте электромагнитного излучения называется также энергетической или лучистой экспозицией.

См. также 
 Доза излучения

Ссылки 
 Флюенс в физической энциклопедии

Примечания 

Физические величины
Радиобиология
Ядерная физика